Георгиевский зал — названия дворцовых залов, названных в честь Георгия Победоносца:
 Георгиевский зал — главный зал Большого Кремлёвского дворца.
 Георгиевский зал — главный зал Зимнего дворца. Также известен как Большой тронный зал.